Bitwa pod Szkłowem (1654)
 Bitwa pod Szkłowem (1664)